Apió Plistonices, gramàtic de l'Egipte romà al 
 Contra Apió, invectiva de Flavi Josep contra Apió
 Estrategi Apió, jurista romà d'Orient del 
 La família Apió, una família de terratinents egipcis a l'Alt i el Mitjà Egipte, de la qual formà part l'anterior personatge
 Ptolemeu Apió, rei de Cirene (104-)